Нуево Петалсинго има више значења:

 Нуево Петалсинго (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Петалсинго (Тила), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику